Sangüesa puede referirse a:

 Sangüesa, ciudad y municipio español de la Comunidad Foral de Navarra.
 Merindad de Sangüesa, una de las cinco merindades históricas de Navarra cuya cabeza es la ciudad homónima.
 Comarca de Sangüesa, comarca situada en la Zona Media Oriental de Navarra situada en torno a la ciudad homónima. 
 Sangüesa, o frambueso, árbol de las rosáceas de fruto comestible.